Гемер може бити:

 Гемер (област), област у Словачкој
 Гемер (Ревуца), насељено мјесто у округу Ревуца, Банскобистрички крај, Словачка Република